Materija je lahko: 
 sopomenka za snov.
 naselje Materija

Naselja v Sloveniji